Calliostoma papillosum är en snäckart. Calliostoma papillosum ingår i släktet Calliostoma och familjen Calliostomatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
papillosum